Poção, mistura de substâncias
 Poção (Pernambuco), município
 Poções, município da Bahia
 Poção de Pedras, município do Maranhão

Desambiguações de topônimos